Malmö FF deltog säsongen 2005 i Allsvenskan, Svenska cupen, Champions League, UEFA-cupen, Efes Pilsen Cup och Royal League

Säsongen
Malmö FF lyckades inte försvara SM-guldet, utan slutade istället femma i Allsvenskan efter en svag höstsäsong. Fram till juni var Malmö seriens bästa lag, men efter att ha tappat 1-0 i halvtid till 1-3 full tid mot blivande mästarlaget Djurgården kollapsade lagets ligaform och var till slut mer än 15 poäng från guldet.  Målet att nå Champions Leagues gruppspel nåddes inte heller det, då man trots seger mot Maccabi Haifa sedermera åkte ut mot schweiziska FC Thun i sista kvalomgången. Tack vare segern mot Haifa fick laget en ny chans i UEFA-cupen, där Malmö vann med 1-0 borta mot Beşiktaş, men kollapsade på hemmaplan, då turkarna vann med 4-1.

Detta inledde en lång svacka för MFF som inte lyckades kvala in till europeisk fotboll på fem år.

Säsongen såg även Markus Rosenberg säljas för 40 miljoner kronor till Ajax, samma klubb som köpte Zlatan Ibrahimović fyra år tidigare.

Spelartrupp

Målvakter
  Mattias Asper
  Lee Baxter

Backar
  Peter Abelsson
  Patrik Andersson
  Joseph Elanga
  Glenn Holgersson
  Jon Inge Høiland
  Raoul Kouakou
  Olof Persson

Mittfältare
  Anders Andersson
  Daniel Andersson
  Samuel Barlay
  Louay Chanko
  Jari Litmanen
  Hasse Mattisson
  Joakim Nilsson
  Thomas Olsson
  Behrang Safari
  Daniel Sliper
  Andreas Yngvesson

Anfallare
  Afonso Alves
  Jesper Bech
  Rawez Lawan
  Edward Ofere
  Yksel Osmanovski
  Marcus Pode
  Markus Rosenberg
  Niklas Skoog

Allsvenskan

Matcher

Resultatsummering

Tabell

 – Svenska mästare och kvalificerade till andra kvalomgången till UEFA Champions League 2006/2007.
 – Kvalificerade till kvalet till UEFA-cupen 2006/2007. (Gefle IF kvalificerades genom fair play.)
 – Kvalificerade för spel i Intertotocupen 2006.
 – Kvalspel för att få spela i Fotbollsallsvenskan 2006.
 – Nerflyttade till Superettan 2006.

GIF Sundsvall och Assyriska Föreningen flyttas ner till Superettan. Landskrona BoIS till kvalspel mot trean i Superettan, GAIS. Från Superettan går AIK och Östers IF direkt upp i Allsvenskan.

 Djurgårdens IF spelar kval till Champions League 2006-2007
 IFK Göteborg, Åtvidabergs FF (cuptvåa) och Gefle IF (fair play) spelar kval till Uefacupen 2006-2007
 Kalmar FF spelar i Intertotocupen 2006

Bästa målskyttar
  Afonso Alves 14
  Markus Rosenberg 4
  Yksel Osmanovski 4

Champions League

Andra kvalomgången

Tredje kvalomgången

UEFA-cupen

Playoffrunda

Övriga Matcher

Svenska Cupen

Efes Pilsen Cup

Royal League

Träningsmatcher

Externa länkar
 | FootballSquads - Malmö FF 2005
 | Spelprogram - Allsvenskan 2005

2005
Fotbollssäsongen 2005 efter lag
Fotboll i Sverige 2005